Désigne le plus souvent soit l'Église orthodoxe, soit les Églises des trois conciles.

Peut désigner :

 l'Église orthodoxe (en anglais : Orthodox Church, Eastern Orthodox Church ou Orthodox Catholic Church)
 les Églises antéchalcédoniennes
 les Églises des deux conciles
 les Églises des trois conciles (en anglais : Oriental Orthodoxy ou Oriental Orthodox Churches), aussi appelées Églises orthodoxes orientales, Églises orientales anciennes, anciennes Églises orientales, ou petites Églises orientales.
 les Églises orthodoxes se trouvant en Orient

Voir aussi 

 Chrétiens d'Orient
 Christianisme oriental